

Archeologia 
 Tomba di Hochdorf – tomba celtica situata a Hochdorf an der Enz (Germania)

Geografia

Germania 
 Hochdorf – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hochdorf – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hochdorf – frazione di Bissingen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Hochdorf – ex comune ora frazione di Blankenhain, città nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Hochdorf – ex comune ora quartiere di Friburgo in Brisgovia, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Hochdorf – ex comune ora frazione di Hochdorf-Assenheim, comune nel circondario del Reno-Palatinato (Renania-Palatinato)
 Hochdorf an der Enz – frazione di Eberdingen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hochdorf-Assenheim – comune nel circondario del Reno-Palatinato (Renania-Palatinato)

Slovacchia 
 Hochdorf – nome tedesco del comune di Vysoká

Svizzera 
 Hochdorf – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)